Colognola ai Colli, een gemeente in de Italiaanse provincie Verona, regio Veneto
 Colognola al Piano, een plaats in de Italiaanse gemeente Bergamo